Gerresheim steht für:

 Gerresheim, einen Stadtteil von Düsseldorf
 Stift Gerresheim, ein ehemaliges Stift der Frauengemeinschaft St. Hippolyt in Düsseldorf-Gerresheim (~10. Jahrhundert bis 1803)
 Bahnhof Düsseldorf-Gerresheim, ein Bahnhof im Düsseldorfer Stadtteil Gerresheim
 Gerresheimer Glashütte

Gerresheim ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Gerresheim (1852–1921), deutsche Malerin und Graphikerin
 Bert Gerresheim (* 1935), deutscher Bildhauer, Graphiker und Pädagoge
 Lutz Gerresheim (1958–1980), deutscher Fußballspieler
 Tim Gerresheim (* 1939), deutscher Fechter
 Ursula Gerresheim (* 1975), deutsche Fußballspielerin
 Wilhelm Friedrich Adolph Gerresheim (1742–1814), deutscher Naturforscher und Arzt